Груздово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Груздово — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Груздово — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Груздово — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Груздово — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Груздово — деревня в городском округе Калуга Калужской области.
 Груздово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Груздово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Груздово — деревня в Куньинском районе Псковской области.